The Siege of Lachish (El sitio de Lakís) es un EP de Melechesh. El álbum estuvo limitado a 666 copias en vinilo negro numeradas a mano que necesitan un adaptador 45 de agujero grande. La pista de título existía en una forma diferente antes las pistas de demo, finalmente tomó la forma de lo que pensábamos por "Black Metal Mesopotámico": incorporar riffs orientales basados en ritmos orientales tocados por la batería en un black metal general. 

La misma pista se inspiró en un texto (que puede encontrarse en la "Orden de Mesopotamia") escrito por el rey asirio Senaqerib mientras atestiguaba a su ejército invadir la ciudad de Lakís (a casi una hora y media de Jerusalén). El sitio no es nada sino ruinas ahora, pero con el texto se inspiró esta canción bélica, la pista principal del EP. La pista "Malek Al Nar" (que significa rey del fuego en árabe) es una pista tradicional y rápida de black metal.

Lista de pistas 
 «The Siege of Lachish» - 6:14
 «Malek Al Nar» - 4:57

Trivia 
Durante esta sesión de grabación, se grabaron dos versiones de la pista "The Siege of Lachish". También se volvió a grabar la pista "Planetary Rites". (Fue grabada para que apareciera y apareció en el álbum debut y apareció en la demo debut por primera vez.) Sin embargo, se mantuvo sin mezclar y la cinta se borró por accidente cuando la llevaron al estudio durante las sesiones de grabación del álbum debut. Por tanto, remezclar el EP The Siege of Lachish es imposible.

Álbumes de 1996
Álbumes de heavy metal
Álbumes en inglés
EP de 1996